Ruisbroek, auch Ruysbroeck, Ruysbroek, Rubrouck, Rubruk steht für:

 Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw), Ort in der Provinz Flämisch-Brabant, Belgien (Umgebung Brüssel)  
 Ruisbroek, Ort in der Gemeinde Puurs, Provinz Antwerpen, Belgien 
 Rubrouck, Ort in Frankreich, Französisch-Flandern

Ruysbroek, auch Ruysbroeck, Rubruk, Ruusbroec ist der Familienname folgender Personen: 

 Wilhelm von Rubruk (1215/1220–um 1270), flämischer Forschungsreisender (aus Rubrouck) 
 Jan van Ruusbroec (1293–1381), flämischer Theologe und Schriftsteller
 Jan van Ruysbroeck (15. Jahrhundert), flämischer Architekt (Brüsseler Rathaus)

Andere Schreibweisen: Rubruck, Rubruc, Rubroek, Rubroeck, Roebroeck, oder Ruysbrock